Monte Rosa kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Monte Rosa, Antarktis,

Italien och Schweiz 
 Monte Rosa, bergsmassiv

Mexiko 

 Monte Rosa, Oaxaca, ort, San Pedro y San Pablo Ayutla, 
 Monte Rosa, Veracruz, ort, Juan Rodríguez Clara, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar